Sans laisser de traces peut faire référence à :
 Sans laisser de traces (Verwehte Spuren), film réalisé par Veit Harlan en 1938 ;
 Sans laisser de traces, film réalisé par Grégoire Vigneron en 2010 ;
 Sans laisser de traces, roman policier de Val McDermid publié en 2008 ;
 Sans laisser de trace ou FBI : Portés disparus, série télévisée américaine en 160 épisodes.

Voir aussi